Wahlkreis 42 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 42
 Landtagswahlkreis 42